Alagoinha (Paraíba) — município do estado da Paraíba
 Alagoinha (Pernambuco) — município do estado de Pernambuco
 Alagoinha do Piauí — município do estado do Piauí
 Alagoinhas — município do estado da Bahia

Desambiguações de topônimos